Kirchstein steht für:

 Kirchstein (Kirchanschöring), ein Gemeindeteil von Kirchanschöring in Bayern

Kirchstein ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus-Dieter Kirchstein, deutscher Boxer
 Harold M. Kirchstein, deutsch-amerikanischer Unterhaltungsmusiker und -komponist, siehe Henri René

Kirchstein steht für folgende geographische Objekte:
 Kirchstein (Mangfallgebirge) (1802 m), Vorgipfel der Rotwand in der Rotwandgruppe, Bayern
 Hinterer Kirchstein (Benediktenwandgruppe) (1667 m), Gipfel in der Benediktenwandgruppe, Bayern 
 Vorderer Kirchstein (Benediktenwandgruppe) (1670 m), Gipfel in der Benediktenwandgruppe, Bayern
 Kirchstein (Gaming) (), Hausberg von Gaming, Ybbstaler Alpen, Niederösterreich

Siehe auch:
 Kirschstein